Edmund Finke (1888-1968), biographe et romancier autrichien, auteur de roman policier ;
 Heinrich Finke (1855-1938), historien allemand ;
 Meinolf Finke (1963-), écrivain et poète allemand ;
 Nikki Finke (1953-2022), blogueuse et une journaliste américaine ;
 Robert Finke (né en 1999), nageur américain ;
 Volker Finke (né en 1948), entraineur de football allemand.

Patronyme allemand